Kitzler bezeichnet:

 Klitoris, ein Geschlechtsorgan
 Kitzler (Tacherting), Ortsteil der Gemeinde Tacherting im Landkreis Traunstein, Bayern

Kitzler ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Kitzler (* 1955), deutscher Philosoph
 Helmut Kitzler (* 1946), österreichischer Basketballspieler
 Otto Kitzler (1834–1915), deutscher Dirigent und Cellist